Gard heißen folgende geographische Objekte:

 Département Gard, Verwaltungseinheit in Frankreich
 Pont du Gard, eine Brücke über den Gardon
 Gardon, ein Fluss, der im Unterlauf auch Gard genannt wird. 

Gard ist der Familienname folgender Personen:

 Hil de Gard (* 1964), österreichische Künstlerin, Autorin und Galeristin
 Jay Gard (* 1984), deutscher Künstler
 Jean-Paul Martin du Gard (1927–2017), französischer Leichtathlet
 Leo M. Gard (1911–1976), deutscher Archäologe und Journalist
 Maurice Eugène Gard (1824–1890), schweizerischer Augustiner-Chorherr
 Maurice Martin du Gard (1896–1970), französischer Journalist und Schriftsteller
 Roger Martin du Gard (1881–1958), französischer Schriftsteller
 Sven Gard (1905–1998), schwedischer Virologe
 Toby Gard (* 1972), britischer Computerspiel-Entwickler
 Warren Gard (1873–1929), US-amerikanischer Politiker

Gard bezeichnet:

 Gard (Marke), eine Marke für Haarpflegeprodukte

G.A.R.D. bezeichnet:

 Gemeinnützige Ambulanz und Rettungsdienst, ein deutsches Rettungdienst-Unternehmen

Siehe auch:

 Garde (Begriffsklärung)
 GAR
 Gahr
 GART
 Garth
 Gardes
 Gaàrt

Abkürzung